Gesvres, commune du département de la Mayenne.
 Ancienne paroisse de Gesvres, qui fait partie désormais de la commune de Crouy-sur-Ourcq, dans le département de Seine-et-Marne, à ne pas confondre avec la commune de Gesvres-le-Chapitre, dans le même département.
 Ruines du château de Gesvres-le-Duc, à Crouy-sur-Ourcq  ;
 Duché de Gesvres : ducs de Gesvres (famille Potier de Gesvres).
 Quai de Gesvres, à Paris.
 Gesvres, rivière du département de la Loire-Atlantique.

Notes et références